Прво такмичење у бацању кладива за жене на Олимпијским играма уведено је као нова атлетска дисциплина на Олимпијским играма у Сиднеју 2000. Такмичење се одржано на Олимпијском стадиону. Пријавило се 28 такмичарки из 20 земаља, подељених у две квалификационе групе (15+13) са квалификационом нормом од 65,50 -{m}-. Квалификације су одржане 27. септембра. Квалификациону норму су испуниле 4 такмичарке па су у финале ушло још осам такмичарки према постигнутом резултату. Финале је одржано 29. септембра. Постигнут је Олимпијски рекорд, један континентални и један национални.

Рекорди 
(27. септембра 2000)

Победнице

Нови рекорди после завршетка такмичења

Резултати

Квалификације 
 Q=директан пласман
 q= пласман по резултату

Финале 

Легенда:

ОР: Олимпијски рекорд
ОКР: рекорд Океаније
НР: Национални рекорд

Види још 
 Бацање кладива
 Светски рекорди у атлетици 
 Освајачи олимпијских медаља у атлетици — бацање кладива за жене
 Победници светских првенстава у атлетици жене, кладиво
 Победници европских првенстава у атлетици жене, кладиво
 Развој светског рекорда у бацању кладива, жене

Спољашње везе 
 Званични сајт ИААФ
  Званични иззвештај са Олимпијских игара 2000 

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2000.
Бацање кладива на Летњим олимпијским играма